Galliano kan syfta på:
 Galliano, en italiensk likör

Geografi

Italien 

 Galliano (ort i Italien), Toscana, Province of Florence,

USA 

 Galliano (ort i USA, Louisiana, Lafourche Parish), 
 Galliano (flygplats), Louisiana, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar